Sky Ranger é um avião da classe ULM (ultra leve motorizado). Usa motores Rotax e tem 3 horas e meia de autonomia. É um asa alta e usa 2 pontos de flaps. O seu corpo é de tubo e tela.
É um UL campeão do mundo desde 2000, tendo já ganho várias vezes. É um avião que usa muito pé e ensina muito, sendo usado em escolas de voo por todo o mundo.
Por ser o avião em que muitos pilotos aprendem a voar, pela sua fiabilidade e facilidade de manobrar, é também um dos aviões mais procurados por aqueles que acabam de obter a sua licença de pilotagem. No entanto, é também muito procurado por todos os que pretendem um avião simples de voar e de manter, uma vez que a sua robustez e somplicidade de construção o tornam um dos mais económicos. É ainda muito procurado por todos os pilotos que gostam de viagens "cross country" visto estar preparado para aterrar e descolar em pistas curtas ou relativamente mal preparadas.

Aviões a pistão